Astreia — deusa grega
 Astrea (Colômbia) — município
 Astréa — jornal do  Rio de Janeiro publicado entre 1826 e 1832
 Astraea (gastrópode) — gênero de moluscos
 5 Astreia — ou "Astraea, asteroide 5"

Desambiguações de topônimos